Голицин:
 Голицин, Анатолий Васильевич (1908—1978) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Голицин, Константин Васильевич (1893—1938) — советский инженер-флагман 3-го ранга.